Timios Stavros (griechisch für ‚Heiliges Kreuz‘) ist der Name folgender Kirchen auf Zypern:

 Timios Stavros (Agia Irini), in Agia Irini
 Timios Stavros (Kyperounda), in Kyperounda
 Timios Stavros (Paleomylos), in Paleomylos
 Timios Stavros (Pelendri), in Pelendri
 Timios Stavros tou Agiasmati, in Platanistasa

Siehe auch:
 Heilig-Kreuz-Kirche